«Santo André» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Brasil 
 Santo André (São Paulo) - municipio de São Paulo.
 Santo André (Paraíba) - municipio de Paraíba.
 Santo André (Belo Horizonte) - bairro de Belo Horizonte, en Minas Gerais.

Cabo Verde 
 Santo André (Santo Antão) - freguesia en el municipio de Porto Novo.

España
 Santo André de Chamoso, parroquia de Corgo;
 Santo André de Logares, parroquia de Fonsagrada;
 Santo André de Castro, parroquia de Lugo;
 Santo André (Los Nogales), parroquia de Los Nogales (Lugo);
 Santo André da Ribeira, parroquia de Páramo (Lugo);
 Santo André de Paradela, parroquia de Sarria;
 Santo André de Boimente, parroquia de Viveiro;
Santo André (As Nogais), parroquia del concello de As Nogais;
Santo André (Santo André, As Nogais), lugar de dicha parroquia;
Santo André da Ribeira, parroquia del concello de O Páramo;
Santo André (Santo André da Ribeira), lugar de dicha parroquia;
Santo André de Barredo, parroquia del concello de Castroverde;
Santo André de Boimente, parroquia del concello de Viveiro;
Santo André de Castro, parroquia del concello de[Lugo;
Santo André de Cesar, parroquia del concello de Caldas de Reis;
Santo André de Chamoso, parroquia del concello de O Corgo;
Santo André (Santo André de Chamoso), lugar de dicha parroquia;
Santo André de Comesaña, parroquia del concello de Vigo;
Santo André de Logares, parroquia del concello de A Fonsagrada;
Santo André (Santo André de Logares), lugar de dicha parroquia;
Santo André de Paradela, parroquia del concello de Sarria;
Santo André (Santo André de Paradela), lugar de dicha parroquia;
Santo André de Vea, parroquia del concello de A Estrada;
Santo André (Covas), lugar de la parroquia de Covas, en el concello de Baralla;
Santo André (Uriz), lugar de la parroquia de Uriz, en el concello de Begonte;
Santo André (Albarellos), lugar da parroquia de Albarellos, en el concello de Boborás;

Portugal 
 Santo André (Barreiro) - freguesia en el municipio de Barreiro.
 Santo André (Estremoz) - freguesia en el municipio de Estremoz.
 Santo André (Montalegre) - freguesia en el municipio de Montalegre.
 Santo André (Santiago do Cacém) - freguesia en el municipio de Santiago do Cacém.
 Santo André das Tojeiras - freguesia en el municipio de Castelo Branco.
 Santo André de Poiares - freguesia en el municipio de Vila Nova de Poiares.
 Santo André de Vagos - freguesia en el municipio de Vagos.
 Vila Nova de Santo André - ciudad en el municipio de Santiago do Cacém, freguesia de Santo André.
 Santo André (Aguçadoura) - lugar de la freguesia de Aguçadoura, municipio de Póvoa de Varzim.
 Santo André (Póvoa de Varzim) - lugar de la freguesia de Aver-o-Mar, municipio de Póvoa de Varzim.
 Cabo de Santo André - cabo en el municipio de Póvoa de Varzim.